Stopka broni – w broni palnej, zakończenie kolby
 Stopka naczynia – wyodrębniona część podstawy (dna) naczynia
 Stopka redakcyjna – informacja z danymi wydawniczymi umieszczana w publikacji
 Stopka fletu – jeden z elementów fletu poprzecznego
 Józef Stopka – polski biathlonista

1 miejscowość w Polsce:
 Stopka – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Koronowo